Akoto ist der Familienname folgender Personen:
 Éric Akoto (* 1980), togoischer Fußballspieler
 Kossi Akoto (* 1969), togoischer Leichtathlet
 Mavis Akoto (* 1978), ghanaische Leichtathletin
 Michael Akoto (* 1997), ghanaisch-deutscher Fußballspieler
 Osei Yaw Akoto (1800–1834), Asantehene (Herrscher) des Königreichs Ashanti